Rackeby kan syfta på:

 Rackeby distrikt
 Rackeby landskommun
 Rackeby kungsgård
 Rackeby församling
 Rackeby socken